Przemysłów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Przemysłów, un village dans la voïvodie de Łódź
 Przemysłów, un village dans la voïvodie de Mazovie